Jacobus van Gils (1865-1919), Nederlands architect
Miel van Gils (1924-2015), Nederlands ondernemer
André van Gils (1925-1998), Nederlands politicus
Embère van Gils (1925-2012), Nederlands burgemeester
Joop van Gils (1927-), Nederlands politicus
Ad van Gils (1931-2010), Nederlands auteur
Arjan van Gils (1955-), Nederlands politicus
Wanny van Gils (1959-2018), Nederlands voetballer
Lieven Van Gils (1964-), Belgisch presentator
Frans-Willem van Gils (1969-), Nederlands politicus
Wilant van Gils (1979-), Nederlands veldrijder
Charlotte van Gils (1985-), Nederlands snowboardster
Eline van Gils (1991-), Nederlands actrice
Maxim Van Gils (1999-), Belgisch wielrenner

Van Gils (mode), modemerk
Van Gils & gasten, praatprogramma